Pseudocytospora är ett släkte av svampar. Pseudocytospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudocytospora